За́втрак у «Ти́ффани» ():

 «Завтрак у Тиффани» — повесть Трумена Капоте (1958).
 «Завтрак у Тиффани» — фильм Блэйка Эдвардса по повести Трумена Капоте (1961).
 «Завтрак у Тиффани» — мюзикл Боба Меррилла, поставленный на Бродвее (1966).
  — песня американской рок-группы Deep Blue Something (1995).